Игорь Щёголев:
 Щёголев, Игорь Олегович (род. 1965) — полномочный представитель президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе с 2018 года, министр связи и массовых коммуникаций России (2008—2012).
 Щёголев, Игорь Фомич (1929—1995) — советский физик, академик РАН.